Leng Tch'e é uma banda de grindcore da Bélgica.

O nome da banda é derivado de " lingchi ", um método de tortura e execução originario da China Imperial que também é conhecido como a " Morte Através de Mil Cortes ".

Integrantes

 Serge Kasongo - vocal (desde 2008) 
 Jan Hallaert - guitarra
 Nicolas Malfeyt - baixo 
 Tony Van den Eynde - bateria (desde 2007)

Ex Integrantes

 Boris Cornelissen - vocal
 Sven de Caluwé aka Svencho - bateria
 Geert Devenster - guitarra
 Isaac Roelaert - vocal
 Frank "Rizzo" Stijnen - guitarra
 Glen Herman - guitarra
 Kevin - baixo

Bandas da Bélgica
Bandas de grindcore
Bandas de metal extremo
Bandas formadas em 2001